Credo är kan syfta på:

 Credo (liturgi) – ett moment i gudstjänstordningen 
 Credo (tidskrift) – en katolsk tidskrift i Sverige 1920–1975
 Credo (studentorganisation) – en protestantisk ungdomsorganisation i Norden
 Credo (musikalbum) – ett musikalbum av sångerskan Carola Häggkvist
 Credo (The Human League-album) – ett album av The Human League, utgivet 2011
 Credo – den engelska titeln på en film gjord av Susanne Bier, se Sekten (film)